Jean Restout (* 26. März 1692 in Rouen; † 1. Januar 1768 in Paris; auch Jean  Restout II oder Jean Restout der Jüngere genannt) war ein französischer Maler des Frühklassizismus. Er stammte aus einer berühmten Malerfamilie; sein Vater war Jean Restout der Ältere und seine Mutter eine Tochter von Jean Jouvenet. Er beeinflusste u. a. Maurice Quentin de La Tour.

Literatur 

 Essai sur les principes de la peinture, Éd. Arthur-Richard-Rouxelin de Formigny de la Londe, Caen, Hardel, 1863
 Christine Gouzi, Jean Restout, 1692-1768 : peintre d'histoire à Paris, Paris, Arthéna, Association pour la diffusion de l'histoire de l'art, 2000 ISBN 2903239274
 Artcyclopedia.com
 Safran-arts.com
 Web Gallery of Art
 Base Joconde du Ministère de la Culture

Weblinks 
 Jean Restout in der Datenbank Joconde
 Jean Restout auf Artcyclopedia.com

Maler (Frankreich)
Franzose
Geboren 1692
Gestorben 1768
Mann